Donnedieu de Vabres ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Donnedieu de Vabres (1880–1952), französischer Jurist und Richter
 Jean Donnedieu de Vabres (1918–2009), französischer Politiker
 Renaud Donnedieu de Vabres (* 1954), französischer Politiker